Granada (Espanha) cidade e a capital da província de Granada, na Espanha
 Granada (país) país insular no Mar do Caribe
 Grenada (Califórnia)
 Grenada (Mississippi)

Desambiguações de topônimos